

Sigle 
 Document Related Technologies – tecnologie legate ai documenti 
 Il diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni – rivista giuridica italiana

Codici 
 DRT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Del Rio International, Del Rio (Texas), Stati Uniti
 DRT – codice vettore ICAO di Aero Charter DARTA
 drt – codice ISO 639-3 della lingua drents

Musica 
 DRT Entertainment – etichetta discografica statunitense